Vorklasse steht für:
 Vorschule, frühschulische Schulformen im Allgemeinen
 Vorklasse der bayerischen Berufsoberschule, siehe Berufsoberschule (Bayern) #Vorklasse oder BOS 11
 Vorklasse der bayerischen Fachoberschule, siehe Berufliche Oberschule Bayern#Inhalte